Тумул () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Модутского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, у озера Кыйгырыма, на левом берегу реки Лена (протока Бору-Ары).
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 22 км..
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Модутский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 97 % от общей численности населения в 859 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство) и картофелеводство.

Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Транспорт 
Автомобильная дорога «Нам».

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена